Den 16:e upplagan av Europamästerskapen i kortbanesimning hölls i Rijeka, Kroatien mellan den 11 och 14 december 2008. Tävlingarna arrangerades vid Kantrida simstadion.

Medaljtabell 

2008 i Kroatien
2008
Sportevenemang i Rijeka
Sportåret 2008
Internationella sportevenemang i Kroatien